Mao Tse-tung - Líder chinês;
Mao - José Rodrigues Mao Júnior, cantor da banda Garotos Podres
Aeroporto Internacional de Manaus
Monoamina oxidase

Localidades
 Mao (República Dominicana)
 Mao (Chade)

Veja também
Mão

Desambiguação